Stefan Herforth ist der Name folgender Personen:

* Stefan Herforth (Schauspieler) (* 1952), deutscher Schauspieler
 Stefan Herforth (Dramaturg) (* 1987), deutscher Dramaturg